VCAM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 739 амінокислот, а молекулярна маса — 81 276.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, взаємодія хазяїн-вірус. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки